Ву́лиця Во́сьмого Бе́резня — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь Міжнародного жіночого дня, який відзначається 8 березня.
 У місті Дніпро:
Вулиця Восьмого Березня — вулиця у Новокодацькому районі.
 Вулиця Восьмого Березня — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця 8 Березня — вулиця в місті Жмеринка Вінницької області.
 У місті Запоріжжя:
 Вулиця Восьмого Березня — вулиця у Дніпровському районі;
 Вулиця Восьмого Березня — вулиця у Шевченківському районі.
 Вулиця Восьмого Березня — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Восьмого Березня — вулиця в місті Луцьк.
 Вулиця 8 Березня — вулиця в місті Мелітополі.
 Вулиця 8 Березня — вулиця в місті Миколаєві.
 Вулиця 8 Березня — вулиця в місті Одесі.
 Вулиця Восьмого Березня — вулиця в місті Ужгород.
 Вулиця Восьмого Березня — вулиця в місті Сміла Черкаської області.
 Вулиця Восьмого Березня — вулиця в місті Харків.
 Вулиця Восьмого Березня — вулиця в місті Херсон.
 Вулиця Восьмого Березня — вулиця в місті Чернігів.

 Вулиця 8 Березня — колишня назва вулиці Степана Бандери у місті Белз.
 Вулиця 8 Березня — колишня назва вулиці Михайла Чалого у місті Біла Церква.
 Вулиця 8 Березня — колишня назва вулиці Олени Теліги у місті Богуслав.
 Вулиця 8 Березня — колишня назва вулиці Шелестівка у місті Бориспіль.
 Вулиця 8 Березня — колишня назва вулиці Київської Русі в місті Бровари.
 Вулиця 8 Березня — колишня назва вулиці Юліана Чорнія у місті Броди.
 Вулиця 8 Березня — колишня назва вулиці Героїв УПА у смт. Великий Бичків.
 Вулиця 8 Березня — колишня назва вулиці Славетна у місті Вінниця.
 Вулиця 8 Березня — колишня назва вулиці Ореста Білака у місті Вижниця.
 Вулиця 8 Березня — колишня назва вулиці Мусліма Магомаєва у Соборному районі міста Дніпра.
 Вулиця 8 Березня — колишня назва вулиці Максима Абрамовича у місті Дубровиця.
 Вулиця 8 Березня — колишня назва Трипільської вулиці в місті Житомир.
 Вулиця 8 Березня — колишня назва вулиці Романківа у місті Жовква.
 Вулиця 8 Березня — колишня назва вулиці Миколи Хвильового у місті Заводське.
 Вулиця 8 Березня — колишня назва вулиці Горіхова у місті Заставна.
 Вулиця 8 Березня — колишня назва вулиці Березнева у місті Здолбунів.
 Вулиця 8 Березня — колишня назва вулиці Ірпінська у місті Ізюм.
 Вулиця 8 Березня — колишня назва Олени Теліги у місті Камінь-Каширський.
 Вулиця 8 Березня — колишня назва вулиці Весняна у місті Ківерці.
 Вулиця 8 Березня — колишня назва вулиці Тетяни Яблонської у місті Кодима.
 Вулиця 8 Березня — колишня назва вулиці Березнева у смт. Колки.
 Вулиця 8 Березня — колишня назва вулиці Героїв України у місті Костопіль.
 Вулиця 8 Березня — колишня назва вулиці Весняної у місті Красилів.
 Вулиця 8 Березня — колишня назва вулиці Григорія Сковороди у смт. Краснокутськ.
 Вулиця 8 Березня — колишня назва вулиці Євгена Коновальця у місті Кременчук.
 Вулиця 8 Березня — колишня назва вулиці Вокзальна у смт. Крижопіль.
 Вулиця 8 Березня — колишня назва вулиці Наталії Кобринської у місті Кропивницький.
 Вулиця 8 Березня — колишня назва вулиці Катерини Білокур у місті Лебедин.
 Вулиця 8 Березня — колишня назва вулиці Затишна у місті Любомль.
 Вулиця 8 Березня — колишня назва вулиці Ринкова у місті Маневичі.
 Вулиця 8 Березня — колишня назва Єпархіальної вулиці в місті Мукачево.
 Вулиця 8 Березня — колишня назва вулиці Березнева у смт. Нова Водолага.
 Вулиця 8 Березня — колишня назва вулиці Богдана Ступки у місті Нововолинськ.
 Вулиця 8 Березня — колишня назва вулиці Алли Горської у місті Новоград-Волинський.
 Вулиця 8 Березня — колишня назва вулиці Березнева у місті Новоукраїнка.
 Вулиця 8 Березня — колишня назва вулиці Чепеликів у місті Обухів.
 Вулиця 8 Березня — колишня назва вулиці Олени Теліги у місті Овруч.
 Вулиця 8 Березня — колишня назва вулиці Березневої у місті Перечин.
 Вулиця 8 Березня — колишня назва вулиці Бастіонна у місті Переяслав.
 Вулиця 8 Березня — колишня назва вулиці Березнева у смт Понорниця.
 Вулиця 8 Березня — колишня назва Солов'їної вулиці в місті Ржищів.
 Вулиця 8 Березня — колишня назва вулиці Олени Пчілки у місті Рожище.
 Вулиця 8 Березня — колишня назва вулиці Торгова у смт. Рожнятів.
 Вулиця 8 Березня — колишня назва вулиці Березневої у місті Сарни.
 Вулиця 8 Березня — колишня назва вулиці Левка Лук'яненка у смт. Сосниця.
 Вулиця 8 Березня — колишня назва вулиці Березневої у місті Славута.
 Вулиця 8 Березня — колишня назва вулиці Кобзарська у місті Тальне.
 Вулиця 8 Березня — колишня назва вулиці Родини Барвінських у місті Тернопіль.
 Вулиця 8 Березня — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого у місті Тисмениця.
 Вулиця 8 Березня — колишня назва вулиці Ольги Мак у місті Хмельницький.

Вулиці